Логинов, Александр Николаевич:
 Логинов, Александр Николаевич (1923—2006) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Логинов, Александр Николаевич (род. 1991) — украинский футболист